Ranzi ist der Familienname folgender Personen: 

 Egon Ranzi (1875–1939), österreichischer Chirurg und Hochschullehrer
 Fritz Ranzi (1909–1977), österreichischer Historiker
 Gian-Matteo Ranzi (* 1948), italienischer Ringer
 Hans Ranzi (Pseudonyme Hans Renz, Max Wild; 1882–1965), österreichischer Finanzbeamter, Schauspieler und Dramatiker